Alabjewa () – żeńska forma rosyjskiego nazwiska Alabjew oraz toponim w Rosji

Osoby 
 Ludmiła Anatoljewna Alabjewa – rosyjska filolog, kulturolog i redaktorka
 Anna Rozmatowna Alabjewa (ur. 1993) – mistrzyni sportu klasy międzynarodowej Kazachstanu w gimnastyce artystycznej

Toponim 
 Alabjewa – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Zobacz także 
 Alabjewo

Strony ujednoznaczniające